Under the Red Cloud () — двенадцатый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Jan Rechberger — Drums, Percussion (additional)
 Esa Holopainen — Guitars (lead)
 Tomi Koivusaari — Guitars (rhythm)
 Santeri Kallio — Keyboards
 Niclas Etelävuori — Bass, Vocals (backing)
 Tomi Joutsen — Vocals (lead)

Приглашённые музыканты 
 Aleah Stanbridge — Vocals (additional) (tracks 2, 6, 10)
 Jens Bogren — Vocals (backing)
 Jon Phipps — Orchestrations (additional), Strings arrangements
 Österäng Symphonic Orchestra — Orchestrations
 André Alvinzi — Keyboards (additional) (track 6)
 Martin Lopez — Percussion (track 5)
 Chrigel Glanzmann — Flutes, Tin Whistle (tracks 2, 5, 9, 12)

Прочие 
 Lasse Väyrynen — Engineering (Jan Rechberger’s percussion)
 David Castillo — Engineering (Martin Lopez’s percussion)
 Jonas Olsson — Engineering (additional)
 Pekka Kainulainen — Lyrics
 Linus Corneliusson — Mixing (assistant)
 Viktor Stenqvist — Engineering (additional)
 Jyri Riikonen — Engineering (Grand piano, Hammond, Rhodes)
 Santeri Kallio — Engineering (Church organ)
 Jens Bogren — Producer, Engineering, Mixing, Mastering
 Valnoir Mortasonge — Artwork, Design

Примечания

Ссылки 
 AMORPHIS — UNDER THE RED CLOUD ENTERS CHARTS WORLDWIDE

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records